Првенство Србије у сезони 2014/15. је девето такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије. После сезоне 2013/14. лига је проширена са 8 на 12 клубова, тако да из ње нико није испао, док су из нижег ранга ушли Београд, Земун, Сингидунум и Стари град. Будући да од ове сезоне Србија учествује у регионалној Јадранској лиги и то са четири представника, дошло је до битнијих измена у систему такмичења:
 Први део такмичења играју сви тимови изузев четири учесника регионалне Јадранске лиге. Учествује укупно 8 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 14 кола.
 Плеј-оф броји укупно 8 клубова - четири учесника Јадранске лиге и четири најбоље пласиране екипе првог дела такмичења. Клубови учесници регионалне лиге преносе коначни пласман из тог такмичења као стартне позиције (редни бројеви од 1 до 4) за четвртфинале плеј-офа Прве А лиге и то тако што најбоље пласирани српски тим заузима број један и даље редом. Клубови који у првом делу такмичења Прве А лиге остваре пласман од првог до четврог места у четвртфиналу добијају редне бројеве од 5 до 8. Клубови се у четвртфиналу упарују по систему 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, а играју се по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену) и о победнику двомеча одлучује збирна гол разлика. Полуфинале се игра на две добијене утакмце, а у њему се упарују победници четвртфиналних двомеча 1-8 и 4-5, односно 2-7 и 3-6. Финална серија игра се на три добијене утакмице. Победник плеј-офа Прве А лиге добија титулу првака Србије.

Клубови у сезони 2014/15. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Разигравање за титулу

Четвртфинале 

У полуфинале су прошли Раднички Крагујевац (укупни резултат: 32:19), Партизан (укупни резултат: 31:16), Црвена звезда (укупни резултат: 30:9) и Војводина (укупни резултат: 16:11).

Полуфинале

Надигравање за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2014.
Ватерполо у 2015.